Hakuba può indicare:
Hakuba, villaggio giapponese del distretto di Kitaazumi, nella Prefettura di Nagano
Hakuba, trampolino da sci situato nell'omonimo villaggio
Hakuba, personaggio dei manga e anime Kaito Kid e Detective Conan di Gōshō Aoyama
Saguru Hakuba, altro personaggio di Kaito Kid e Detective Conan